In Homerus' Odyssee is Laërtes (Grieks: , Laértēs) de vader van Odysseus.

Hij was vóór Odysseus koning van Ithaka, en was de echtgenoot van Antikleia. Na het vertrek van Odysseus voor de Trojaanse Oorlog leefde Laërtes teruggetrokken op het platteland, en hield zich enkel nog bezig met allerlei veldarbeid.

Toen Odysseus niet meer terugkwam van Troje was Laërtes niet meer te troosten. Het maken van zijn lijkwade was voor Penelope een excuus om de vrijers op een afstand te houden.

Laërtes wordt ook wel genoemd als een van de Argonauten, die met Jason meegingen om het Gulden vlies te halen.

Stamboom

Koning in de Griekse mythologie
Odyssee
Argonaut